Alanngorlia bezeichnet:
 Alanngorlia (Fjord, Kangaatsiaq), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Alanngorlia (Fjord, Nuuk), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Alanngorlia (Fjord, Sisimiut), Fjord im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Alanngorlia (Insel, Appat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Alanngorlia (Insel, Innartalik), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Alanngorlia (Insel, Neqersuaq), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Alanngorlia (Insel, Tarrisaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Alanngorlia (Insel, Kittorsalik), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Alanngorlia (Insel, Qeqertasussuk), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Alanngorlia (Insel, Qernertoq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Alanngorlia (Insel, Qulumit), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Alanngorlia (Insel, Maniitsoq) (auch Qunnertooq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Alanngorlia (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Alanngorlia (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland